Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт Министерства промышленной политики Украины (УВХИН) — одно из ведущих мировых научно-исследовательских учреждений в области углехимии и коксохимии.

Институт основан 4 июля 1930 г. в Харькове как первый в Советском Союзе научно-исследовательский центр коксохимической промышленности.

Основные направления деятельности: исследования в области термической переработки угля, улавливания и переработки продуктов коксования.

УВХИН издает «Углехимический журнал».

Руководство 
 Зашквара Василий Григорьевич (директор, 1947—1965)

Источники 
 Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — ISBN 966-7804-78-X.
Научно-исследовательские институты Украины
Наука в Харькове